Лава́ль () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, адміністративний центр департаменту Маєнн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 250 км на захід від Парижа, 115 км на північний схід від Нанта.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 22940 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 47450,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Спорт 
У місті діє футбольний клуб «Лаваль».

Персоналії 
 Альфред Жаррі (1873—1907) — французький поет, прозаїк і драматург.

Галерея зображень

Посилання 

 Сайт міста Лаваль 

 Лаваль на сайті французького Національного інституту географії
 Лаваль на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Лаваль на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [
 Мапа муніципалітету Лаваль на сайті Mapquest

Цікавий факт 
У місті існує Вулиця Українська.

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Маєнн

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Маєнн
Маєнн
Лаваль